Stopfen steht für:
 Stöpsel, Gegenstand zum Verschließen eines Lochs
 Schliffstopfen, kegelförmiger Glasverschluss bei Laborgeräten
 Steristopfen aus Zellulose für die Mikrobiologie
 Stopfen (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stopfen (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern

stopfen steht für:
 stopfen (Handarbeit), Nadelarbeitstechnik
 stopfen (Gleisbau), Unterfüttern der Bahnschwellen mit Schotter
 stopfen (Musik), Spieltechnik in der Musik
 Bitstopfen, Einfügen oder Entfernen von Bits (Nachrichtentechnik)
 nudeln (Mast), stopfen von Gänsen oder Enten durch Zwangsernährung
 verstemmen (Stopfen), Bauverfahren
 füllen von Zigarettenhülsen, siehe Zigarettenstopfer
 Technik des Korbwurfs beim Basketball, siehe Dunking

Siehe auch:
 Stopfei (Hilfsmittel zur Näharbeit)
 Stopfer (Begriffsklärung)
 Stopfmaschine (Begriffsklärung)
 Foie gras (Gänsestopfleber)